Kettusaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kettusaaret (ö i Norra Savolax), 
 Kettusaaret (ö i Lappland), Rovaniemi, 

Robotskapade Finlandförgreningar